Marc Burty (1827-1903), compositeur français ;
 Philippe Burty (1830-1890), critique d'art et collectionneur français ;
 Frank Burty Haviland (1886-1971), artiste-peintre cubiste français.